Diogo de Mendonça Corte-Real pode se referir a:

 Diogo de Mendonça Corte-Real (pai) - diplomata e estadista português
 Diogo de Mendonça Corte-Real (filho) - diplomata e político português, filho do anteriror

Desambiguação